Port au Port (schiereiland), een schiereiland van het Canadese eiland Newfoundland
 Port au Port (plaats), een dorp aan de landengte van dat schiereiland
 Port au Port Bay, een baai ten oosten van dat schiereiland
 Port au Port East, een gemeente ten oosten van dat schiereiland
 Port au Port West-Aguathuna-Felix Cove, een gemeente op dat schiereiland
 Port au Port West, een plaats in die gemeente